Смиловице могу бити:

 Смиловице (Млада Болеслав), насељено мјесто у округу Млада Болеслав, Средњочешки крај, Чешка Република
 Смиловице (Раковњик), насељено мјесто у округу Раковњик, Средњочешки крај, Чешка Република
 Смиловице (Фридек-Мистек), насељено мјесто у округу Фридек-Мистек, Моравско-Шлески крај, Чешка Република